Il mio amico – singolo di Anna Tatangelo del 2008
 Il mio amico – singolo di Madame del 2021